Onderdistrict in Indonesië
 Panti (Jember), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Panti (Pasaman), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pasaman in de provincie West-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Panti (Sarolangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Sarolangun in de provincie Jambi
 Panti (Panti), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java